Panchito es un nombre hipocorístico del apodo Pancho (o Paco ), es decir -en resumen- un hipocorístico del nombre de pila Francisco  (alguien de origen franco o alguien frank palabra que en germánico significa libre-)  y así puede referirse a:

Panchito: según la RAE, "semilla de cacahuete frita, generalmente con sal."

Animales 
 Pagellus bogaraveo

Personas 
 Juan Pablo Rueda Mena
 Lucas Martínez
 Francisco Hernández Pineda
 Francisco López Merino
 Francisco Rodríguez Santana (Panchito)
 Panchito Alba
 Panchito Gómez Toro
 Panchito Pistoles
 Panchito Riset

Gentilicio 
 Adjetivo calificativo coloquial alternativo a hispanoamericano en España. Véase también: Sudaca.

Referencias

Véase también